Der Birmingham Challenger 1991 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. April 1991 in Birmingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1991 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1991
Tennisturnier in Birmingham (Alabama)